Friedrich (von) Müller henviser til:

 Friedrich Müller (forfatter) (1749–1825) – tysk kunstner og digter
 Friedrich Müller (sprogforsker) (1834–1898) – østrigsk filolog
 Friedrich Müller (klassisk filolog) (1900–1975) – tysk klassisk filolog
 Friedrich Müller (jurist) (født 1938) – tysk retslærd og lyriker
 Friedrich von Müller (politiker) (1779–1849) – tysk statsmand
 Friedrich von Müller (general) (1822–1892) – østrigsk general
 Friedrich von Müller (mediciner) (1858–1941) – tysk mediciner
 Friedrich Christoph Müller (1751–1808) – tysk teolog og kartograf
 Friedrich Konrad Müller (1823–1881) – tysk digter, journalist og læge
 Friedrich Max Müller (1823–1900) – tysk indolog
 Friedrich-Wilhelm Müller (1897–1947) – tysk general
 Friedrich Wilhelm Karl Müller (1863–1930) – tysk orientalist